Triglav je bilo ime več ladij:

 Eskortni rušilec Triglav (Jugoslovanska vojna mornarica)
 Torpedni čoln Triglav (Jugoslovanska kraljeva vojna mornarica)
 Patruljna ladja Triglav (Slovenska vojska)
 Patruljni čoln Triglav (Jugoslovanska vojna mornarica)
 Triglav, tovorna ladja slovenske trgovske mornarice